Эликси́р (через , от , аль-иксир — философский камень) — недозированная жидкая лекарственная форма на спиртосодержащей или водной основе, представляющая собой смесь различных ингредиентов из лекарственного растительного, животного или комбинированного сырья с добавлением всевозможных лекарственных веществ, сахаров или ароматизаторов.

Эликсиры внешне похожи на настойки, отличаются более тёмной окраской и более густой консистенцией. В прошлом эликсиры являлись обширной группой галеновых препаратов.

В медицинской практике на сегодняшний день используют только один официальный препарат промышленного производства — эликсир грудной, или лакричный (Elixir pectorale).

Также термин «эликсир» часто используется в сказках и произведениях жанра фэнтези для обозначения магического зелья, снадобья, дающего сверхспособности.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Лекарственные формы
Пища в мифологии